Rammelsbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

von Orten:
 Rammelsbach, Ortsgemeinde im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Rammelsbacher Hof oder Rammersbach, Siedlungsplatz bei Münsterhalden, Ortsteil Untermünstertal, Untermünstertal, Gemeinde Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

von Gewässern:
 Rammelsbach, Beiname für den Oberlauf des Rüppersbachs bis Amtshausen (Bad Laasphe), linker Zufluss der Lahn in Feudingen (Bad Laasphe), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen; im Unterlauf auch Feudinge genannt
 Rammelsbach (Benfe), rechter Zufluss der Benfe (Eder) vor Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Rammelsbach (Ilse), rechter Zufluss der Ilse (Oker) nach Veckenstedt, Gemeinde Nordharz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Rammelsbach (Langenbach), linker Zufluss des Langenbachs nach Münsterhalden, Ortsteil Untermünstertal, Untermünstertal, Gemeinde Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, des rechten Oberlaufs des Talbachs, der in den Neumagen mündet 

 Rammelsbächle oder Rammersbach, rechter Zufluss des Rammelsbach (Langenbach) beim Rammelsbacher Hof bei Münsterhalden, Ortsteil Untermünstertal, Untermünstertal, Gemeinde Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rammersbach